2304 км, 2304-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2304 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Республика Дагестан). Код 543528.
 2304 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога, Актoбинское отделение (Казахстан). Код 669251.